Бовин — фамилия.

Известные носители 
 
 Бовин, Анатолий Петрович
 Бовин, Георгий Михайлович (1909—?) — русский советский писатель и конструктор.
 Бовин, Олег Георгиевич (род. 1946) — советский ватерполист.



См. также